Дже́кот — фамилия.

Известные носители:
 Джекот, Кристофер (род. 1979) — канадский актёр.
 Джекот, Марта (род. 1983) — польская и южноафриканская сноубордистка.